Der Großraum Sarajevo () umfasst das Gebiet der bosnischen Hauptstadt Sarajevo sowie ihre Vororte.

Der Großraum Sarajevo ist wirtschaftlich die stärkste Region Bosnien und Herzegowinas und erzeugt mehr als 45 % des nationalen Bruttoinlandsprodukts.

Bevölkerung 
Nach staatlichen Statistiken und Schätzungen leben auf dem Gebiet etwa 555.000 Menschen:
 Kanton Sarajevo: 413.593 Einwohner
 Istočno Sarajevo: 61.516 Einwohner (Ost-Sarajevo)

Im Jahr 1991 lebten in der Region Sarajevo in der ehemaligen SR Bosnien und Herzegowina 838.216 Personen. Dabei ist anzumerken, dass der Großraum nach dieser Definition abgesehen vom eigentlichen Ballungsraum auch weite, zumeist ländlich geprägte Gebiete Ostbosniens bis zur serbischen Grenze umfasst:

Die vier hervorgehobenen Gemeinden bilden gemeinsam die Stadt Sarajevo in der Föderation Bosnien und Herzegowina.

Einzelnachweise 

Geographie (Sarajevo)
Agglomeration in Europa